Exposed е дебютен соло албум на вокалиста на американската хевиметъл група Mötley Crüe Винс Нийл. Албумът заема 13-о място в класацията на Billboard 200.

Състав 
 Винс Нийл – вокали
 Стив Стивънс – китара, бас
 Вик Фокс – барабани

Допълнителен персонал 
 Роби Бучанан – клавиши
 Томи Фъндърбърк, Тимъти Шмит, Дона Макданиъл, Кристина Никълс – бек вокали

Песни

Бележки 

Албуми на Винс Нийл
Музикални албуми от 1993 година
Дебютни албуми